Tyrnawa – wieś w Bułgarii, w obwodzie Jamboł
 Tyrnawa – wieś w Bułgarii, w obwodzie Wraca